Экерн () — норвежская фамилия. Известные носители:

 Экерн, Марит (родилась 1938) — норвежская ориентировщица, серебряный призёр Чемпионата Европы.
 Экерн, Олав (1911-2000) — норвежский лыжник, призёр Зимних Олимпийских игр 1948 года.
 Экерн, Харальд (1898-1977) — норвежский двоеборец, участник первых Зимних Олимпийских игр.